Lemonade (Beyoncé), het zesde studioalbum van de Amerikaanse zangeres Beyoncé
 Lemonade (Internet Money & Gunna), een nummer van het Amerikaanse hiphop/producerscollectief Internet Money en de Amerikaanse rapper Gunna uit 2020
 Lemonade (band), een Amerikaanse danceact

Zie ook
 Limonade (doorverwijspagina)